Příjmení Flowers nese více osobností:

 Brandon Flowers (* 1981) – americký zpěvák
 Herbie Flowers (* 1938) – britský baskytarista
 Ron Flowers (1934–2021) – anglický fotbalista
 Tim Flowers (* 1967) – anglický fotbalový brankář

Externí odkazy